Europsko prvenstvo u stolnom tenisu je stolnotenisko natjecanje na području Europe koje održava Europski stolnoteniski savez. Prvo izdanje prvenstva se održalo 1958. godine. Od tada, pa sve do 2007. godine, prvenstvo se održava svake druge godine (s tim da se prvenstvo održalo dvije godine zaredom, 2002. i 2003.). Od 2008. godine prvenstvo se održava svake godine. Na prvenstvu se održava natjecanje u pojedinačnoj konkurenciji (muškarci i žene) i u parovima (također muškarci i žene). Od 1958. pa sve do 2007. godine održavalo se natjecanje u mješanim parovima (muškarci i žene), dok se od 2009. održava zasebno. 2013. godine prvenstvo će se održati u Schwechatu (Austrija).

Prvenstvo 2012. godine

Europsko prvenstvo u stolnom tenisu 2012. godine se održalo u Herningu (Danska). Natjecanje između država ove godine nije održano. U muškoj pojedinačnoj konkurenciji, pobijedio je Timo Boll iz Njemačke, dok je hrvatski stolnotenisač Tan Ruiwu zauzeo drugo mjesto. U ženskoj konkurenciji najbolja je bila Viktorija Pavlovič iz Bjelorusije. U muškim parovima najbolji su bili Austrijanci Robert Gardos i Daniel Habesohn, a u ženskim parovima Rumunjke Daniela Dodean i Elizabeta Samara.

Rezultati prvenstava

Rezultati u natjecanju miješanih parova

* Zvjezdicom su označena natjecanja održana odvojeno od prvenstva

Povezani članci
Svjetski prvaci i prvakinje u stolnom tenisu

Vanjske poveznice

ITTF statistika 
ETTU službene stranice

Međunarodna natjecanja u stolnom tenisu
Europska prvenstva